Дюсакен () — топоним в Казахстане.

 Дюсакен — разъезд в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Станция Дюсакен — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог, расположенная в Дюсакен.
 урочище Дюсакен, городской акимат Семипалатинск, Восточно-Казахстанская область. Координаты 50.600800, 80.311291